Hans Halm ist der Name folgender Personen:

* Hans Halm (General) (1879–1957), deutscher General
 Hans Halm (Slawist) (1887–1975), österreichischer Slawist und Historiker 
 Hans Halm (Musikwissenschaftler) (1898–1965), deutscher Musikwissenschaftler